Роман Глебович (князь рязанский) (ум. после 1207) — сын Глеба Ростиславича Рязанского.
 Роман Глебович (князь новгородский) (ум. после 1301) — сын Глеба Ростиславича Смоленского.